Le mille bolle blu/Che freddo – singolo di Mina del 1961
 Le mille bolle blu/Che freddo/Io amo tu ami/Come sinfonia – EP di Mina del 1961
 Le mille bolle blu/Io amo, tu ami/Che freddo/Come sinfonia – EP di Mina del 1963
 Le mille bolle blu – programma televisivo in onda su Raiuno nel 1983-1984
 Mille bolle blu – film del 1993 diretto da Leone Pompucci